NGC 5088 (другие обозначения — MCG -2-34-34, IRAS13176-1218, PGC 46535) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5088
Дева (созвездие)